Анна Бланк: Бланк, Анна Дмитриевна (род. 1990) — российская легкоатлетка.
 Бланк, Анна Фадеевна (1905—?) — советский художник-модельер.